Bikomi (Bicome) steht für:

 Bikomi (Reich), ein ehemaliges Reich in Westtimor
 Bikomistreifen, ein ehemals zwischen Portugal und den Niederlanden umstrittenes Territorium in Westtimor
 die indonesischen Distrikte:
 Südbikomi (Bikomi Selatan)
 Zentralbikomi (Bikomi Tengah)
 Bikomi Nilulat
 Nordbikomi (Bikomi Utara)